Basilisk steht für
 Basilisken, Gattung der Leguane aus Lateinamerika
 Basilisk (Mythologie), mythisches Tier
 Basilisk (Wappentier), Wappenmotiv
 Basilisk (Geschütz), Geschütz
 Basilisk II, Mac-OS Emulator für Windows und MacOSX
 Basilisk (Band), Gothic-Metal-Band aus Donaueschingen

Geografische Objekte:
 Basilisk Island, Insel im Australischen Antarktis-Territorium
 Basilisk Peak, Berg in Südamerika

Unternehmen:
 Basilisk Verlag, deutscher Verlag für Fantasy-, Science-Fiction- und Horror-Literatur
 Radio Basilisk, Radiosender in Basel

Schiffe:
 SMS Basilisk (1862), Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 Basilisk (Schiff, 1880), Panzerkanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Aurora (Schiff, 1902), 1902 gebauter österreichischer Minenleger, der 1903 bis 1920 den Namen Basilisk trug
 HMS Basilisk (H11), britischer Zerstörer der B-Klasse

Bücher:
 Basilisk (Manga), Manga
 Der Basilisk, Roman von Graham Edwards

Filme: 
 Die Basilisken, italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1963 von Lina Wertmüller
 Basilisk – Der Schlangenkönig, US-amerikanischer Monsterfilm aus dem Jahr 2006

Siehe auch:

 Basilisken-Brunnen
 Basiliskos ()
 Basiliskos der Jüngere